Kirchstetten ist der Name folgender Orte

in Österreich:
 Kirchstetten (Niederösterreich), Gemeinde im Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Kirchstetten (Gemeinde Neudorf), Katastralgemeinde bei Staatz in Niederösterreich
 Kirchstetten (Gemeinde Wolfsbach), Ortsteil von Wolfsbach, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Kirchstetten (Gemeinde Mitterkirchen im Machland), Ortschaft in Oberösterreich
 Kirchstetten (Gemeinde Oftering), Ortschaft der Gemeinde Oftering, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Kirchstetten (Gemeinde Pilsbach), Katastralgemeinde in Oberösterreich

in Deutschland:
 Kirchstetten (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Kirchstetten (Kammlach), Ortsteil der Gemeinde Kammlach, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Kirchstetten (Neumarkt-Sankt Veit), Ortsteil der Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Kirchstetten (Vilsbiburg), Ortsteil der Stadt Vilsbiburg, Landkreis Landshut, Bayern

historisch:
 Kirchstetten (Herrschaft), Grundherrschaft im Erzherzogtum Österreich unter der Enns